Kapff är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Kapff (1863–1944), tysk skriftställare och pedagog
 Sixt Eberhard von Kapff (1774–1851), tysk jurist och ämbetsmän
 Sixt Karl Kapff (1805–1879), tysk evangelisk präst

Tyska efternamn